Сокуй:
 Сокуй — разновидность льда на озере Байкал;
 Сокуй — разновидность верхней мужской одежды у народов севера Западной Сибири;
 Сокуи — церемония интронизации императора Японии.